Paulo R. Holvorcem (Brazília, 1967. július 10. –) brazil amatőr csillagász és matematikus. 

1998 és 2010 között több mint 200 felfedezetlen kisbolygót figyelt meg és írt le a Minor Planet Center szerint. Az aszteroidákat néha kollégájával, Charles W. Juelssel együtt fedezte fel.

2001. január 9-én róla nevezték el a 13421 Holvorcem kisbolygót. A Paulo által feltalált SkySift csővezeték-szoftvert a világ számos obszervatóriuma használja kisebb bolygók és tranziensek észlelésére.

Felfedezett kisbolygói

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája

További információk 
 Paulo Holvorcem's website
 CV of Paulo Holvorcem
 Minor Planet Center: Minor Planet Discoverers
 Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics: 2003 Comet Awards Announced

Élő személyek
1967-ben született személyek